Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Mike De Palmer e Gary Donnelly 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (finale)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (semifinali)

 Chip Hooper /  Mike Leach (quarti di finale)
 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1986